Zygosporium är ett släkte av svampar. Zygosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zygosporium